

Anno 
 581 o 581 a.C.

Codici 
 581 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sedgefield, nella provincia del Capo Occidentale, della Repubblica Sudafricana

Matematica 
 581 – numero